Monsanto (bedrijf), een chemiebedrijf uit de VS
 Monsanto vs. Schmeiser, een serie rechtszaken tussen het biotechbedrijf Monsanto en de Canadese boer Percy Schmeiser
 Monsanto (Alcanena), een plaats in de Portugese gemeente Alcanena
 Monsanto (Idanha-a-Nova), een plaats in de Portugese gemeente Idanha-a-Nova
 Monsanto Park, een stratencircuit in de Portugese hoofdstad Lissabon dat gebruikt werd voor de Formule 1